Massac (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Massac (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes
Miejscowości w USA:
 Massac – jednostka osadnicza w stanie Kentucky, w hrabstwie McCracken
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Massac (ang. Massac County) – w stanie Illinois